Gyula (grad)
gyula (naslov)
Julije, mađarski oblik imena Julije